Reinicke steht für

 Reinicke & Rubin, deutscher Ansichtskartenverlag

Reinicke ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Reinicke (* 1955), deutscher Diplomat
 Anna Reinicke (1903–1945), deutsche Arbeiterin und Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus
 Dietrich Reinicke (1912–2004), deutscher Jurist 
 Emil Reinicke (1859–1942?), deutscher Illustrator und Karikaturist 
 Fritz Reinicke (1879–1967), deutscher Politiker 
 Gerhard Reinicke (* 1929), deutscher Fußballspieler
 Hans Reinicke (1483–1538), Hüttenmeister in Mansfeld, Freund Luthers 
 Helmut Reinicke (1941–2018), deutscher Soziologe 
 Hermann Reinicke (1870–1945), deutscher General der Infanterie
 Karl Gustav Rudolf Reinicke (1820–1886), preußischer Generalmajor
 Max Reinicke († 1917), Landgerichtsrat in Berlin 

 René Reinicke (1860–1926), deutscher Maler und Illustrator 
 Rolf Reinicke (* 1943), deutscher Geologe, Buchautor und Landschaftsfotograf
 Rudolf Reinicke (1870–1939), deutscher Architekt und Frankfurter Magistratsbaurat
 Siegward Reinicke (* 1944), deutscher Fußballspieler

Siehe auch: 
 Reinecke